El príncipe Arminio de Lippe (Armin Fürst zur Lippe; 18 de agosto de 1924, Detmold - 20 de agosto de 2015, id.) fue el hijo de Leopoldo IV de Lippe último príncipe soberano de Lippe y su esposa, la princesa Ana de Ysenburg y Büdingen, fue el jefe de la casa de Lippe.

Jefe de la Casa de Lippe 
Arminio sucedió como jefe de la Casa de Lippe a la muerte de su padre el 30 de diciembre de 1949 después que sus tres hermanos mayores, hijos del primer matrimonio del príncipe Leopoldo, fueran excluidos de la línea de sucesión y desheredados por ingresar al Partido Nazi. El 22 de marzo de 1953, renunció a su posición en favor de su hermano mayor, el príncipe Leopoldo. Este movimiento fue controvertido en el seno de la familia, y varios miembros iniciaron procedimientos legales. El príncipe Leopoldo renunció en 1958 a la jefatura en favor de su hermano mayor, Ernesto último príncipe heredero de Lippe. Posteriormente ese mismo año, el príncipe heredero llamó a un consejo familiar, donde se acordó por los miembros presentes de la familia que el mayor de los príncipes que habitara en Alemania sería el jefe de la casa. De tal modo que esta posición fue al príncipe Simón Casimiro (1900-1980).

Aunque de acuerdo en un principio, el príncipe Ernesto Augusto de Lippe, el hijo de Julio Ernesto de Lippe y la duquesa María de Mecklemburgo-Strelitz, más tarde cambió de parecer, asumiendo que todos los príncipes de la familia, no solo los que vivieran en Alemania, debían de considerarse. En último término asumió la jefatura de la casa. Ernesto Augusto murió en 1990 y su hijo el príncipe Federico Guillermo de Lippe (1947) ha continuado con su reclamación. El príncipe Arminio, quien dijo que no pensaba que su decisión de 1953 fuera irrevocable, también proclamó ser jefe de la casa, con el hecho añadido que heredó la fortuna familiar, incluyendo tierras cultivables, bosques y el castillo principesco de Detmold, donde vivía.

Era un primo hermano del Príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld, consorte de la reina Juliana de los Países Bajos, y de niño atendió a su boda en 1937.

Matrimonio y descendencia 
El príncipe Arminio contrajo matrimonio civil en Göttingen, Alemania el 27 de marzo de 1953 con Traute Becker, bióloga de profesión, hija de Gustavo Becker y Carlota Meyer, la ceremonia religiosa fue el 29 de marzo en Celle, Baja Sajonia. Tuvieron un hijo:
 Esteban, príncipe de Lippe (24 de mayo de 1959), se casó en 1994 con la condesa María de Solms-Laubach, tienen tres hijos y dos hijas.

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 
 Schloss Detmold 

Casa de Lippe
Príncipes de Lippe